Giovine est un mot italien et un nom propre italien qui peuvent faire référence à :

Mot italien 
Giovine est mot italien, adjectif et nom commun, variante ancienne de giovane, qui signifie « jeune ».

Toponyme 

 Corno Giovine, commune italienne de la province de Lodi en Lombardie.

Patronyme 

 Alfredo Giovine (1907-1995), écrivain italien ;
  (1990-), joueuse de tennis italienne ;
  (-), chanteur lyrique italien ;
  (1936-), acteur et directeur de théâtre argentin.

Astronomie 
 (16130) Giovine, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Giovine Italia (Jeune Italie), association politique insurrectionnelle italienne fondée par Giuseppe Mazzini à Marseille en 1831 ;
 Giovine Europa (Jeune Europe), mouvement révolutionnaire italien fondé par Giuseppe Mazzini en 1838 ;
 Giovine Italia (Jeune Italie), revue dirigée par Giuseppe Mazzini fondée en 1832.
 , sous-groupe mafieux de la 'ndrangheta italienne de Calabre dont les cativités vont du trafic de drogue au trafic d’armes.

Patronyme italien